Douce violence, film français réalisé par Max Pécas en 1961 ;
 Douce violence, chanson de Johnny Hallyday, BOF du film de Max Pécas ;
Douce Violence, album de la chanteuse Elsa Lunghini sorti en 1992.